Ганфштенгль, иногда Ханфштенгль () — немецкая фамилия:
 Мария Ганфштенгль (1848—1917) — немецкая оперная певица
 Франц Ганфштенгль (1804—1877) — немецкий художник и фотограф
 Эгон Ганфштенгль (1921—2007) — немецкий издатель, сын Эрнста Ганфштенгля
 Эдгар Ганфштенгль (1842—1910) — мюнхенский коммерсант, отец Эрнста Ганфштенгля, прославился любовной связью с принцессой Софией Баварской
 Эрна Ганфштенгль (1885—1981) — приятельница Адольфа Гитлера, старшая сестра Эрнста Ганфштенгля, позволившая опубликовать тайную переписку отца
 Эрнст Ганфштенгль (1887—1975) — внук Франца Ганфштенгля, немецкий мемуарист из окружения Гитлера
 Эрнст Ганфштенгль (1840—1897) — немецкий художник